La Copa Challenge de rugbi a 13 (nom oficial Challenge Cup) és una competició de rugbi a 13 per eliminatòries, força prestigiosa, que originàriament era disputada pels clubs del Regne Unit i que avui en dia ha estat ampliada a clubs d'altres països (França, Rússia, Canadà i Sèrbia), tot i que entre ells només el club nord-català Dragons Catalans ha aconseguit guanyar-ne el títol.

Història 
Es disputa des de l'any 1896 de forma ininterrompuda (excepte durant la Primera Guerra Mundial. Hi participen clubs amateurs, semi-professionals i professionals. L'any 2007 hi van prendre part 94 clubs. A partir de 1946, s'introduí el Trofeu Lance Todd que premia al jugador del partit

Palmarès 
Durant els anys de la Segona Guerra Mundial la final es disputà a doble volta. S'indica amb (d).

Enllaços externs 

 RFL Challenge Cup a therfl 
 Challenge Cup a Sky Sports 

Europa
Competicions de rugbi europees
Rugbi
Rugbi a Anglaterra
Competicions esportives a Escòcia